Il singolare  del Tatra Banka Slovak Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jan Hernych era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Berrer ha battuto in finale 6–7(6), 6–4, 7–6(3) Dominik Hrbatý.

Teste di serie

  Denis Istomin (primo turno)
  Lukáš Lacko (semifinali)
  Jan Hájek (ritiro)
  Björn Phau (secondo turno)

 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Stéphane Robert (ritiro)
 Stefan Koubek (quarti di finale)
 Harel Levy (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tatra Banka Slovak Open 2009